Sewerzow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Nikolajewitsch Sewerzow (1866–1936), russischer Paläontologe
 Nikolai Alexejewitsch Sewerzow (1827–1885), russischer Zoologe und Forschungsreisender

Siehe auch:
 Mount Severtsev, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika